Маунт Хермон има више значења:
 Маунт Хермон (Њу Џерзи)
 Маунт Хермон (Вирџинија)
 Маунт Хермон (Калифорнија)